Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Couronne australe, classées par magnitude apparente croissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Couronne australe
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 
 
 

Couronne australe